Willam ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Michel Willam (1894–1981), österreichischer Priester, Schriftsteller und Theologe
 Hans Willam (1702–1784), österreichischer Maurer, Palier und Architekt